Chemical Oxygen Demand, zie Chemisch zuurstofverbruik
 1,5-cyclo-octadieen
 Call of Duty (computerspelserie), een computerspelserie
 Call of Duty (computerspel), het eerste deel uit die serie
 Cash on Delivery, zie Rembours
 College van officieren en dignitarissen, het bestuur van een vrijmetselaarsloge
 Concise Oxford English Dictionary, ook COED, woordenboek van het standaard Engels
 'Cylinder on demand'', techniek in motoren om een gedeelte van de cilinders uit te schakelen bij deelbelasting
 C.O.D. (film), een film van Michael Powell
 Commercial Operation Date , een datum waarbij een windpark volledig operationeel is